Растя́жка — многозначный термин:
 Растяжка — шнур, используемый для организации мины-ловушки. Иногда так называют саму мину. Также вместо шнура может использоваться лазерный луч, при пересечении которого происходит взрыв.
 Растяжка — род физических упражнений, направленных на увеличение гибкости человеческого тела.
 Растяжки — разговорное название стрий, микроскопических разрывов дермы.
 Растяжка (грузы) — средство крепления, закрепляемое одним концом за увязочное устройство на грузе, другим — за специально предназначенное для этого увязочное устройство на кузове вагона.
 Растяжка (строительство) — гибкое монтажное приспособление, работающее на растяжение. Не следует путать с оттяжкой.

См. также 
 Растяжение